Dit is de complete lijst van honkbalspelers die uit zijn gekomen voor het Nederlands honkbalteam.

Volgorde
De lijst is in alfabetische volgorde, kan ook gesorteerd worden via de pijltjestoetsen op geboorteland, geboortedatum, spelperiode en deelnames. Conform de regels van de Koninklijke Nederlandse Honkbal en Softbal Bond heeft een speler een "cap" verdiend wanneer hij in een interlandwedstrijd ten minste een halve inning in het veld heeft gestaan of eenmaal aan slag is geweest. De lijst vangt chronologisch aan bij de allereerste officiële interlandwedstrijd die ooit gespeeld werd. Dit betrof de wedstrijd tegen de Belgische nationale ploeg gehouden op 26 augustus 1934 op het R.C.H. terrein te Haarlem.

Samenstelling 
De eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden hebben een sterkere honkbaltraditie dan Nederland. In het verleden had elk rijksdeel zijn eigen nationale team; zo hadden de Nederlandse Antillen inclusief Aruba bijvoorbeeld een eigen honkbalteam. In de laatste jaren spelen honkballers van Caribisch Nederland vaak mee met het Nederlandse team. Hierdoor kan voor deelname aan de internationale toernooien een beter team gevormd worden met meer sterke spelers. Op toernooien als de Haarlemse Honkbalweek worden vaak nog wel twee teams gevormd, een voor de Caribisch Nederland en een voor Nederland.

Honkballers

Bondscoaches
1956-1958 - Henk Keulemans
1959 - Martin Jole
1960 - Ed Zukiwsky (Canada)
1960-1973 - Ron Fraser(VS)
1964-1966 Archie Allen(VS)
1967 Glenn Gostick(VS)
1968 Howard Fetz(VS)
1971 - Bill Arce(VS)
1983-1986 - Harvey Shapiro
1991-2000 - Jan Dick Leurs
2000-2007 - Charles Urbanus jr. en Pat Murphy (VS)
2000-2008 - Robert Eenhoorn
2009-heden - Rod Delmonico

Lijst van Nederlandse honkbalinternationals
Honkbal